Die Division 1 1951/52 war die 14. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde zum zweiten Mal der OGC Nizza, der seinen im Vorjahr gewonnenen Titel verteidigen konnte.

Erster Spieltag war der 26. August 1951, letzter Spieltag der 25. Mai 1952. Eine „Winterpause“ gab es nicht; auch am 23. und 30. Dezember wurden Punktspiele ausgetragen.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die Vorsaison nicht schlechter als auf dem 14. Platz abgeschlossen hatten, sowie zwei direkte Aufsteiger aus der zweiten Division. Dazu kamen die beiden Gewinner der Relegationsrunde. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (CO Roubaix-Tourcoing, OSC Lille, Relegationssieger Racing Lens),
 zwei aus Paris bzw. der Champagne (Racing Paris, Stade Reims),
 zwei aus dem Nordwesten (Le Havre AC, Stade Rennes UC),
 vier aus dem Nordosten (FC Nancy, Racing Strasbourg, FC Sochaux, Aufsteiger FC Metz),
 einer aus dem Südwesten (Girondins Bordeaux),
 sechs aus dem Südosten (AS Saint-Étienne, Aufsteiger Olympique Lyon, Relegationssieger FC Sète, Olympique Nîmes, Olympique Marseille, Titelverteidiger OGC Nizza).

Saisonverlauf 
Der Titelverteidiger aus Nizza hatte sich vor Saisonbeginn personell mit einem halben Dutzend neuer Spieler in allen Mannschaftsteilen verstärkt und zudem sogar die Trainerbank „doppelt besetzt“: Sportdirektor Mario Zatelli, der seinen Übungsleiterschein als Jahrgangsbester erworben hatte, assistierte dem „Meistermacher von 1951“, Numa Andoire, dem die entsprechende formale Qualifikation fehlte. Die Aiglons – als „Jungadler“ wurden die Spieler von OGC auch damals schon bezeichnet – spielten ab Saisonbeginn an der Tabellenspitze mit; am Ende der Hinserie allerdings stand Roubaix-Tourcoing auf dem ersten Platz. Ab dann allerdings dominierte Nizza die Division 1, das mit großer Konstanz seine Punkte gewann. Eine Woche vor dem vorletzten Spieltag trafen der OGC und sein schärfster Verfolger, Girondins Bordeaux, im Pokalendspiel aufeinander und lieferten sich ein intensives, torreiches und begeisterndes Match, das die Aiglons schließlich für sich entschieden. Offenbar hatten beide Mannschaften dadurch aber einen erheblichen Kraftverlust erlitten, denn in der Liga verloren sie anschließend jeweils mit 0:6 – Nizza in Lille und Bordeaux in Marseille; dadurch führte Nizza vor dem 34. Spieltag mit einem Zähler vor den Girondins und nur noch zweien vor Lille. Zudem wiesen beide Kontrahenten ein deutlich besseres Torverhältnis auf, und der OGC empfing zum Saisonabschluss Olympique Marseille, dem in diesem Spiel ein Unentschieden gereicht hätte, um die Barrages gegen den Dritten der Division 2 zu vermeiden. Nizza hatte sich aber wieder gefangen, behielt mit 2:0 die Oberhand und gewann dadurch als vierter Verein in der Ligageschichte auch den Doublé.

Marseille konnte sich nach Saisonabschluss mit 1:3 und 4:0 gegen die US Valenciennes-Anzin den Klassenerhalt sichern, so dass zur folgenden Spielzeit nur der Hauptstadtklub Stade Français und SO Montpellier die frühzeitig als Absteiger feststehenden Mannschaften aus Lyon und Strasbourg ersetzten.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren unter Trainer Numa Andoire folgende 17 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Jean Belver (26), Pär Bengtsson (26), Abdelaziz Ben Tifour (27), Antoine Bonifaci (31), Luis Carniglia (10), Désiré Carré (30), Georges Césari (21), Jean Courteaux (30), Marcel Domingo (33), Ahmed Firoud (19), César Héctor González (33), Marcel Lupi (1), Alphonse Martinez (1), Victor Nurenberg (8), Serge Pedini (22), Guy Poitevin (30), Léon Rossi (26)

Eine zusammenhängende Auflistung der Schützen von Nizzas 65 Treffern ist aus der vorliegenden Literatur nicht zu ermitteln.

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Coupe de France 1951/52
 Division 2 1951/52

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1951/52
Fußballsaison 1951/52